Le terme Bruche peut désigner :
 les bruches, petits insectes de l'ordre des coléoptères ; connus des jardiniers et des agriculteurs pour les galeries qu'ile creusent dans des graines ;
 la Bruche, une rivière française qui traverse le sud du département du Bas-Rhin en Alsace ;
 la vallée de la Bruche, bassin de la Bruche en amont de Lutzelhouse-Muhlbach-sur-Bruche.